Tanaïs est un nom propre qui peut désigner :
 Tanaïs, nom grec antique de l'actuel fleuve Don ;
 Tanaïs, nom antique de la cité d'Azov située sur l'embouchure méridionale du fleuve Don (cf.supra)
 Tanaïs de Lydie, ancien diocèse en Asie mineure.
 Le naufrage du SS Tanaïs, navire cargo grec réquisitionné par l'occupant en Grèce et torpillé le  avec des passagers grecs et italiens à son bord.